Натуральне число 974
 974 рік до нашої ери
 974 рік нашої ери